Giacconi – capi di abbigliamento
Bruno Giacconi – militare, sportivo e politico italiano
Riccardo Giacconi – astrofisico italiano
3371 Giacconi – asteroide della fascia principale